Choctaw County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Choctaw County Courthouse (Alabama)
 Choctaw County Courthouse (Mississippi)
 Choctaw County Courthouse (Oklahoma)